Левинталь — еврейская фамилия:
 Левинталь, Александр Борисович (род. 1957) — губернатор Еврейской Автономной области.
 Левинталь, Дэвид (род. 1949) — американский фотограф.
 Левинталь, Дэниэл (род. 1957) — американский экономист.
 Левинталь, Сайрус (1922—1990) — американский молекулярный биолог, автор парадокса Левинталя.